Jari Mäenpää, chanteur et guitariste finlandais.
Mikko Mäenpää, joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
 Niilo Mäenpää (1998-), footballeur finlandais.
Niki Mäenpää (1985-), footballeur finlandais.
Outi Mäenpää, actrice finlandaise.

Patronyme finnois